Фред Эдвард Фидлер (; 13 июля 1922, Вена, Австрия — 8 июня 2017, Мерсер-Айленд, штат Вашингтон, США) — американский психолог (эмигрировал в 1938 г. из Австрии), один из ведущих представителей организационной психологии XX века. Исследовал проблему лидерства и на многочисленных экспериментальных данных пришёл к выводу, что для разных ситуаций требуются различные типы лидеров, а тип идеального лидера отсутствует. Также разработал в 1967 г. так называемую «ситуационную модель Фидлера» (Fiedler contingency model), показывающую взаимосвязь между производительностью работника и его мотивацией.

Идеи Фидлера оказали определённое влияние на организационную психологию в СССР в 1970—1980 гг.

Примечания

Ссылки 
 Психология лидерства и харизмы — это просто.

Источники и библиография 
 Ashour, A.S. (1973) The Contingency Model of Leadership Effectiveness: An Evaluation, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 9(3): 339-55.
 Bass, B.M. (1990) ‘Leader March’, a Handbook of Leadership, New York: The Free Press, 494—510, 651-2, 840-41.
 Fiedler, F.E. (1958) Leader Attitudes and Group Effectiveness, Urbana, IL: University of Illinois Press.
 Fiedler, F.E. (1967) A Theory of Leadership Effectiveness, New York: McGraw-Hill.
 Fiedler, F.E. (1971) Leadership, New York: General Learning Press.
 Fiedler, F.E. (1981) Leader Attitudes and Group Effectiveness, Westport, CT: Greenwood Publishing Group.
 Fiedler, F.E. (1992) ‘Life in a Pretzel-shaped Universe’, in A.G. Bedeian (ed.), Management Laureates: A Collection of Autobiographical Essays, Greenwich, CT: JAI Press, vol. 1, 301-34.
 Fiedler, F.E. (1994) Leadership Experience and Leadership Performance, Alexandria, VA: US Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences.
 Fiedler, F.E. (1997) Directory of the American Psychological Association, Chicago: St James Press, 419.
 Fiedler, F.E. and Chemers, M.M. (1974) Leadership and Effective Management, Glenview, IL: Scott, Foresman and Co.
 Fiedler, F.E. and Garcia, J.E. (1987) New Approaches to Leadership, Cognitive Resources and Organizational Performance, New York: John Wiley and Sons.
 Fiedler, F.E., Chemers, M.M. and Mahar, L. (1976) Improving Leadership Effectiveness: The Leader Match Concept, New York: John Wiley and Sons.
 Fiedler, F.E., Garcia, J.E. and Lewis, C.T. (1986) People Management, and Productivity, Boston: Allyn and Bacon.
 Fiedler, F.E., Gibson, F.W. and Barrett, K.M. (1993) ‘Stress, Babble, and the Utilization of the Leader’s Intellectual Abilities’, Leadership Quarterly 4(2): 189—208.
 Fiedler, F.E., Godfrey, E.P. and Hall, D.M. (1959) Boards, Management and Company Success, Danville, IL: Interstate Publishers.
 Hooijberg, R. and Choi, J. (1999) ‘From Austria to the United States and from Evaluating Therapists to Developing Cognitive Resources Theory: An Interview with Fred Fiedler’, Leadership Quarterly 10(4): 653-66.
 King, B., Streufert, S. and Fiedler, F.E. (1978) Managerial Control and Organizational Democracy, Washington, DC: V.H. Winston and Sons.
 Schriesheim, C.A. and Kerr, S. (1977a) ‘Theories and Measures of Leadership’, in J.G. Hunt, and L.L. Larson (eds), Leadership: The Cutting Edge, Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 9-45.
 Fiedler, F.E. 1977b) ‘R.I.P LPC: A Response to Fiedler’, in J.G. Hunt, and L.L. Larson (eds), Leadership: The Cutting Edge, Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 51-6.
 Vecchio, R.P. (1977) ‘An Empirical Examination of the Validity of Fiedler’s Model of Leadership Effectiveness’, Organizational Behavior and Human Performance 19: 180—206.
 Fiedler, F.E. (1983) ‘Assessing the Validity of Fiedler’s Contingency Model of Leadership Effectiveness: A Closer look at Strube and Garcia’, Psychological Bulletin 93: 404-8.

Психологи США
Психологи Австрии
Преподаватели Иллинойсского университета в Чикаго
Выпускники Чикагского университета